Сесерлиг () — топоним, название географических объектов в Республике Тыва:

 Сесерлиг — село в Пий-Хемском кожууне
 сумон Сесерлиг, он же  Сесерлигский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пий-Хемском кожууне
 Сесерлиг — река, правый приток р. Большой Енисей (Бий-Хем)
 Сесерлиг — гора, правобережье р. Большой Енисей (Бий-Хем)